Вали Спрингс има више значења:
 Вали Спрингс (Калифорнија)
 Вали Спрингс (Јужна Дакота)
 Вали Спрингс (Арканзас)